Снайпер — спеціальний стрілець піхоти, або інших родів військ чи правоохоронних органів, що володіє мистецтвом влучної стрільби та вражає важливі цілі з першого пострілу, як правило із замаскованої засідки.

Спорт 
 Снайпер — спортивна гра з м'ячем.

Фільми 

  — «Снайпер» — радянський художній фільм.
  — «Снайпер» — американський кримінальний фільм нуар.
  — «Снайпери» — радянський художній фільм. 
  — «Снайпер» — радянський російський художній фільм.
  — «Снайпери» — американо-канадський телефільм.

Примітки